Le Fils (Сын, Syn) est un film soviétique réalisé par Iouri Ozerov, sorti en 1955.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Igor Slabnevitch
 Musique : Youri Levitin
 Décors : Stalen Volkov
 Montage : Ekaterina Karpova

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Film soviétique sorti en 1955
Film dramatique soviétique
Film soviétique en noir et blanc